Надеждинский сельский округ

Владимирская область 

 Надеждинский сельский округ Селивановского района (упразднён)

Калининградская область 

 Надеждинский сельский округ Багратионовского района (до 2008 года)

Омская область 

 Надеждинский сельский округ Омского района

Тульская область 

 Надеждинский сельский округ Дубенского района